

Geografia 
 Caicedo – comune colombiano

Persone 
 Felipe Caicedo (1988) – calciatore ecuadoriano
 Moisés Caicedo (2001) – calciatore ecuadoriano
 Andrés Caicedo (1951-1977) – scrittore colombiano
 Beder Caicedo (1992) – calciatore ecuadoriano
 Déiber Caicedo (2000) – calciatore ecuadoriano
 Geovanny Caicedo (1981) – calciatore ecuadoriano
 Henry Caicedo (1951-2023) – calciatore colombiano
 Jonathan Caicedo (1993) – ciclista ecuadoriano
 Luis Caicedo Medina (1992) – calciatore ecuadoriano
 Luis Alberto Caicedo Mosquera (1996) – calciatore ecuadoriano
 Marcos Caicedo (1991) – calciatore ecuadoriano